Den nula má více významů:
Den nula (vodní krize) – označení dnu, kdy velkoměstu dojde pitná voda (Kapské Město odvrátilo, v Čennaí vyhlášeno 19. 6. 2019)
Den nula (film) – americký film z roku 2003
Útok nultého dne – typ hackerského útoku